Sur le banc peut désigner
 Sur le banc, un film de Robert Vernay de 1954 ;
 Sur le banc, une émission de radio avec Raymond Souplex et Jane Sourza.